Сьёра́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Даду. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81287.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 60 км северо-восточнее Тулузы, в 15 км к югу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 210 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 93 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 93 активных работали 86 человек (45 мужчин и 41 женщина), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 34 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн